Amygdalops är ett släkte av tvåvingar. Amygdalops ingår i familjen sumpflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sumpflugor
Amygdalops